Аббревиатура ПСК имеет несколько значений:

 Патриотический союз Курдистана
 Петербургская сбытовая компания
 Пограничный сторожевой корабль
 Полная стоимость кредита
 Полярная система координат
 Потребительский садоводческий кооператив
 Предохранительный сбросной клапан
 Производство серной кислоты
 Плюрипотентные стволовые клетки
 Прямоугольная система координат
 Профессиональная страйкбольная команда